Paul Ewald kan syfta på:

* Paul Ewald (1851–1887), tysk historiker
 Paul Ewald (1857–1911), tysk evangelisk teolog
 Paul Peter Ewald (1888–1985), tysk fysiker
 Paul W. Ewald (född omkring 1953), amerikansk evolutionsbiolog